Цибулина — подовщена частина стебла деяких рослин.
 Цибулина — різновид бані у формі цибулини.
 Цибулина — анатомічний термін:
 Волосяна цибулина, волосяний фолікул (folliculus pili) — сукупність двох епітеліальних і сполучно-тканинної оболонок кореня волоса;
 Нюхова цибулина (bulbus olfactorius) — нейронний утвір у нюховому мозку;
 Цибулина присінка (bulbus vestibuli) — утвір у жіночій статевій системі біля присінка піхви.
 Цибулина — розмовна назва старовинного кишенькового годинника з опуклим товстим склом.

Див. також 
 Цибуля (значення)

Примітки